Un titre de la maison royale d'Espagne est un type de titre nobiliaire espagnol octroyé par le roi d'Espagne à un membre de sa famille ; il est détenu à titre personnel et viager (article 6 du décret royal 1368/1987 du ), il n'est donc pas transmissible aux héritiers de son titulaire.

Titulaires actuels
Actuellement, ce type de titre est porté par plusieurs membres de la famille royale d'Espagne :
 l'infante Margarita, duchesse de Soria (décret royal 1368/1987, du 6 novembre 1987) ;
 l'infante Elena, duchesse de Lugo (décret royal 323/1995, du 3 mars 1995).

L'infante Cristina a été duchesse de Palma de Majorque par décret royal 1502/1997, du 26 septembre 1997, mais ce titre lui a été retiré le 11 juin 2015.

Bibliographie

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Titre de noblesse espagnol
 Famille royale d’Espagne

Lien externe 
   Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes

Noblesse espagnole
Monarchie espagnole